Сезон 1945/46 — 36-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 35-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Венская лига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Освобождения 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1945/46
Чемпионат Австрии 1945/46 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1945/46 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Освобождения на сайте AustriaSoccer.at

1945/1946
Аустрия Вена